Дедешино — название населённых пунктов в России:

 Дедешино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Дедёшино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Дедешино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

Другое 

 Дедёшино — усадьба села Алабушево Солнечногорского района Московской области.